Дроново — название населённых пунктов:

Россия 
 Дроново — село в Благовещенском районе Амурской области.
 Дроново — село в Валуйском районе Белгородской области.